Гонгузоя — ручей в России, протекает по территории Муезерского городского поселения и Ругозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии. Длина ручья — 19 км.

Ручей берёт начало из ламбины без названия на высоте выше 155,5 м над уровнем моря.

Течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет два притока суммарной длиной 12 км.

Втекает на высоте 142,8 м над уровнем моря в реку Сегежу, которая, в свою очередь, впадает в Выгозеро.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312202000006342.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Реки Муезерского района
Бассейн Рокжозера